Lovets kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Lovets (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Vrbitsa, 
 Lovets (distrikt i Bulgarien, Targovisjte), Obsjtina Trgovisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar